Чернігово-сіверські князі  - правителі Чернігівського князівства, та удільних князівств Чернігівської землі.

Чернігівське князівство

Глухівське князівство

Новгород-Сіверське князівство

Путивльське князівство

Див. також 
 Історія України
 Правителі України
 Рюриковичі
 Київські князі
 Чернігово-сіверські князі (ти тут)
 Галицько-волинські князі
 Галицькі князі
 Переяславські князі
 Подільські князі
 Чернігівщина
 Сіверська земля

Література 
 Зайцев А.К. Черниговское княжество X-XIII вв.: избранные труды. – М.: Квадрига, 2009. – 223 с. – ISBN 978-5-91791-006-2.
Списки руських князів
Чернігівські князі
Сіверщина